Fuzz может означать:

 Фузз (эффект) — гитарный эффект, разновидность перегруза.
 Fuzz (журнал) — русский ежемесячный журнал о музыке.